Рынки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Рынки — деревня в Кобринском районе Брестской области.

Россия 
 Рынки — село в Петуховском районе Курганской области.